Naumburg kan syfta på:

 Naumburg-Zeitz – ett biskopsdöme 989–1615

Personer 
 Elkan Naumburg (1835–1924), tysk bankir och filantrop
 Otto Günther-Naumburg (1856–1941), tysk konstnär
 Paul Schultze-Naumburg (1869–1949), tysk arkitekt, konstnär, publicist och nazistisk riksdagspolitiker

Geografi

Polen 

 Naumburg am Queis – det tyska namnet på  en stad i sydvästra Polen, se Nowogrodziec
 Naumburg am Bober – det tyska namnet på en småstad i västra Polen, se Nowogród Bobrzański

Tyskland 

 Naumburg, Hessen – en kommun i Regierungsbezirk Kassel, Hessen 
 Naumburg (Saale), Sachsen-Anhalt,

Byggnadsverk 
 Naumburg, Gladenbach – en borg i Gladenbach i Hessen
 Naumburg, Bärenbach – en borg i Bärenbach, Rheinland-Pfalz
 Naumburg, Naumburg – en borg i Naumburg, Hessen
 Naumburg, Landkreis Kusel – en borg i Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Naumburg, Nidderau – ett slott och tidigare kloster i Nidderau, Hessen